Gare de Dornach-Arlesheim, est une gare ferroviaire située à Arlesheim en Suisse.
 Gare de Mulhouse-Dornach, est une gare ferroviaire et une station de Tram train et de tramway située à Mulhouse en France.

Dornach